Solenodonsaurus („jednozubý ještěr“) byl rodem reptiliomorfního obojživelníka žijícího na území České republiky v období pozdního karbonu (asi před 312–306 miliony let) a je vývojově blízký podtřídě obojživelníků Lepospondyli. Žil v bažinách v okolí Nýřan (okres Plzeň-sever), kde byly nalezeny jeho zkamenělé pozůstatky.

Popis 

Typový druh Solenodonsaurus janenschi je známý z nekompletních koster a dosahoval délky asi 50–70 cm. Podle jeho celkové morfologie se předpokládá, že trávil většinu života na souši, kde lovil hmyz, další bezobratlé a možná i menší obratlovce. Solenodonsaurus má velmi zajímavou lebku, která je krátká a trojúhelníkovitá na rozdíl od různých na život ve vodě přizpůsobených obojživelníků, jejichž hlavy jsou dlouhé a úzké nebo široké a parabolické.

Fylogeneze 
Solenodonsaurus byl tradičně řazen jako blízký příbuzný amniot (obratlovců, kteří kladou vejce na souši). Ovšem poslední fylogenetická analýza z roku 2012 řadí solenodonsaura mezi blízké příbuzné podtřídy Lepospondyli. Část kladogramu z této analýzy je zde:

Reference

Externí odkazy 
 Solenodonsaurus na webu Tolweb

Čtyřnožci
Vyhynulí strunatci
Organismy žijící v karbonu